Seefalke steht für

 Seefalke (Schiff, 1924), Hochseeschlepper im Deutschen Schiffahrtsmuseum
 Seefalke (Schiff, 1981), früheres deutsches Fischereischutzboot
 Seefalke (Schiff, 2008), deutsches Fischereischutzboot
  D-AWDS V2 Seefalke, ein Flugzeug vom Typ Dornier Do 26